Винкель ( — «угол») может означать:
 Винкель — коммуна в кантоне Цюрих (Швейцария)
 Винкель — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц (Германия)
 Винкель — микрорайон города Альштедт в земле Саксония-Анхальт (Германия)
 Эстрих-Винкель — город в Германии, в земле Гессен
Также:
 Винкель — нашивка для заключённых в концлагерях нацистской Германии
 Винкель (рейсшинa) — принадлежность для черчения
 Винкель (угольник) — L-образный измерительный прибор.

Фамилия 
 Винкель, Лейда Освальдовна (род. 1930) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1958).